La temporada 2017-18 fue la 59° edición de la Premier League de Egipto. el torneo dio inició el 8 de septiembre de 2017 y finalizó el 21 de mayo de 2018.

Equipos participantes

Clasificación

Evolución de la clasificación 

Fuente: Soccerway

Tabla de resultados

Goleadores

Referencias 

Campeonatos de fútbol entre clubes de Egipto
Egipto en 2017
Egipto en 2018
Fútbol en 2017
Fútbol en 2018